Maraisa, née le  à São José dos Quatro Marcos, est une chanteuse, compositrice, multi-instrumentiste et femme d'affaires brésilienne . Elle est membre du duo Maiara et Maraisa.

Biographie 
Maraísa a commencé à étudier les relations internationales et la musique, mais n'a conclu que la musique, quittant les relations internationales en cinquième période.

Elle et sa sœur Maiara ont commencé à chanter à l'âge de cinq ans, et à cette époque, elles sont montées sur scène pour la première fois, lors du Festival da Canção. En mars 2004, ils sortent un album intitulé "Geminis Totalmente Livre".

Le duo Jorge et Mateus était l'un des plus importants pour le succès des jumeaux, car ce sont eux qui les ont toujours aidés. 

Après sa sortie, le duo Maiara et Maraisa, est devenu connu sous le nom de " As Patroas " et aussi pour leurs chansons comme " 10% ", " Se Olha no Espelho ", " No Dia do Seu Casamento " et " Medo Bobo ". . ", qui sont présents sur l'album Ao Vivo em Goiânia (2016) et qui ont atteint le sommet des charts brésiliens. Ensuite, ils sont venus avec tout sur le DVD "Ao vivo em Campo Grande " avec des chansons comme : Bengala & Crochê, Sorte Que Cê Beija Bem, Come Que Larga Desse Trem, Combina Demais, entre autres 22 titres.

Références

Naissance en 1987
Chanteuse brésilienne